The Elder Scrolls IV: Shivering Isles () — официальное дополнение к ролевой игре The Elder Scrolls IV: Oblivion.

Общее описание 
Дрожащие Острова () — один из планов Обливиона, царство даэдрического принца Шеогората, который считается покровителем безумцев и большим шутником.

Все земли Дрожащих островов разделены на три части, Предел и ещё два, являющиеся противоположностями друг друга: Манию и Деменцию. Жители Мании вспыльчивы, горделивы и склонны к зависимостям. Их идеалы — роскошь и удовольствие. В этих землях находят приют безумные художники, артисты, писатели и простые обыватели. А пессимистичные граждане Деменции, напротив, кротки и несчастны, склонны к фобиям и трагичному восприятию мира. Но они добры, понятливы, чего не скажешь о жителях Мании. В Пределе есть Страж врат, который охраняет врата в Манию и Деменцию.

Признанная жемчужина Дрожащих островов — древний город Нью-Шеот, во время сюжета игры являющийся столицей царства. Город поделён на три части — Блисс, Крусибл и Дворец, являющийся резиденцией Шеогората, а также герцогов и герцогинь.

Блисс — район Нью-Шеота, принадлежащий Мании. Золочёные улицы, сверкающие парапеты, улыбчивые жители, струящиеся фонтаны — всё это особенности Блисса. Полная противоположность Блисса — Крусибл, район Нью-Шеота, занятый жителями Деменции. Тусклые, грязные улицы, смрад, печальные и озлобленные лица являются его неотъемлемой частью. Дворец поделён на две части, символизирующих две стороны Шеогората. Около главной лестницы находятся два скопления блестящих кристаллов.

Повсюду патрулируют Золотые святые и Тёмные соблазнители Как только они поймают нарушителя, они предоставят ему выбор: заплатить денежный штраф (при этом у преступника изымаются все краденые вещи), сопротивляться аресту (тогда преступнику придётся сражаться со всеми стражниками Островов) или отправиться в подземелья. Провинившихся оставляют в недрах катакомб без оружия и доспехов. Если им удастся выбраться оттуда живыми — все штрафы и обвинения с них снимают, в противном случае они погибают в подземелье.

Для того, чтобы узнать, достоин ли иной искатель приключений пройти в царство Безумия, была создана специальная закрытая область — Предел. Врата на Острова охраняет Страж Врат — могущественное существо, созданное «волшебницей Плоти», Релминой, из частей тел различных существ. Ключи к Вратам Безумия (ведущим, собственно, на сами Дрожащие Острова) вшиты в тело Стража Врат, поэтому право пройти в земли Шеогората предоставится только тем, кто сможет его убить, что на деле практически невозможно, однако вам предстоит это сделать.

Сюжет 
Как только до героя дойдёт слух о «странной двери» в Нибенейской бухте, он сразу же отправляется на место. Необычная дверь находится на небольшом островке, поэтому добраться туда нелегко. Около двери стоит на посту стражник, предупреждающий об опасности. В подтверждении его слов, из мерцающего огонька тут же выбегает данмер в рваной одежде. Он произносит пылкую параноидальную речь и, подытожив её заявлением о необходимости кого-нибудь убить, нападает на наблюдающих. Недолго думая, стражник его убивает. Мгновение спустя к герою обращается сам Шеогорат, приглашая пройти в его царство. Зайдя в дверь, игрок оказывается в тёмном помещении. В центре комнаты расположен стол с двумя стульями. На одном из них сидит некий Хаскилл. Хаскилл, при попытке заговорить с ним, приглашает присесть. После выполнения его просьбы, Хаскилл рассказывает герою о Дрожащих островах. Рассказ сопровождается тиканьем странного метронома. Как только Хаскилл исчезает, стены комнаты тут же превращаются в огромную стаю бабочек, разлетающихся в стороны, а метроном замирает. Тогда герою становится ясно, что он уже находится на Дрожащих Островах.

Пройдя по извилистой тропе, игрок оказывается в деревушке Пасваль. Пытаясь узнать главного в деревне, герой перебрасывается приветствиями с двумя мужчинами, стоящими около подножия лестницы. Они зовут героя с собой, посмотреть что-то очень интересное. Поднявшись по лестнице, герой видит огромных размеров существо, разящее искателей приключений в стальных доспехах. Протагонист расспрашивает о нём мэра города — Шелдена, который поведает о существе некоторые общие детали. Далее игрок либо сам убивает монстра, но это довольно сложно, либо узнает у местных жителей некоторые секреты и подробности и, не без сторонней помощи, побеждает Стража Врат и переходит в царство принца Безумия.

По мере прохождения основного квеста дополнения, игроку раскрывается всё больше и больше деталей. Он узнаёт о Сером Марше, о Джигаллаге, о Порядке и о двойственной натуре Шеогората. Каждую тысячу лет, Джигаллаг в истинном обличье возвращается на Дрожащие Острова, чтобы предать все их земли Порядку. На сей раз принц Безумия твёрдо намерен разорвать цепь событий.

Примечания 

Shivering Isles
Компьютерные игры, разработанные Bethesda Game Studios
Компьютерные игры с трёхмерной графикой
Компьютерные ролевые игры
Игры для Windows
Продолжения компьютерных игр
Steam-игры
Дополнения к компьютерным играм